Schätzle steht für:

 Schätzle Holding, Schweizer Unternehmensgruppe im Bereich Mineralölhandel und Baustoffproduktion

Schätzle ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schätzle (1925–2022), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg
 Anita Schätzle (* 1981), deutsche Freistilringerin
 Bernhard Schätzle (* 1954), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg
 Julie Schätzle (1903–1996), Schweizer Künstlerin
 Julius Schätzle (1905–1988), deutscher Politiker (KPD, DKP), MdL Württemberg-Baden
 Maria Schätzle (1918–2005), deutsche Philosophin
 Ortrun Schätzle (* 1934), deutsche Politikerin (CDU), MdB
 Walter Schätzle (1927–2007), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Schätzel
 Schätzl
 Schäzler‎
 Schätzler